Национальные парки Венесуэлы охраняемые районы в Венесуэле, они охватывают широкий ареал. В 2007 году насчитывалось 43 национальных парка, охватывающие 21,76 % территории Венесуэлы. 
Каждый штат Венесуэлы имеет один или несколько национальных парков.
 5 национальных парков — Лара
 4 национальных парка — Амасонас, Фалькон, Мерида, Миранда, Португеса и Тачира.
 3 национальных парка — Апуре, Сукре и Трухильо.
 2 национальных парка — Баринас, Боливар, Карабобо, Федеральный (столичный) округ, Гуарико, Нуэва-Эспарта, Яракуй и Сулия.
 1 национальный парк — Ансоатеги, Арагуа, Кохедес, Дельта-Амакуро, Федеральные владения, Монагас и Варгас.
18 национальных парков имеют площадь более 1000 км², 15 более 2000 км², 5 более 5000 км² и 3 более 10000 км². Крупнейшими парками в штате Гуаяна, являются национальный парк Parima Tapirapecó (39 000 км²) и национальный парк Канайма (30000 км²).

Национальные парки

См. также 
 Список национальных парков Бразилии
 Список национальных парков Эквадора
 Национальные заповедники Чили

Примечания

Ссылки 
 Instituto Nacional de Parques de Venezuela
 BIOPARQUES
 Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (Ministry of Environment)
 National Parks in Venezuela

Списки:Венесуэла
Венесуэла, национальные парки